Fermín Uriarte – calciatore uruguaiano
Fidel Uriarte – calciatore spagnolo
Higinio Uriarte – politico paraguaiano
Jon Uriarte – ex pallavolista e allenatore di pallavolo argentino
Julio Uriarte – calciatore spagnolo